Achrane war ein etruskischer Keramikproduzent. Vermutlich wirkte er im 2. oder 1. Jahrhundert v. Chr. Er ist durch Stempel auf roten Gefäßen bekannt, die in etruskischen Nekropolen gefunden wurden.

Literatur  
 Gian Francesco Gamurrini: Notizie degli scavi di antichità 4, 1884, S. 420.
 Hans Dragendorff: Terra Sigillata: Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen und römischen Keramik. In: Bonner Jahrbücher 96/97, 1895, S. 40 Anm. 4 (Digitalisat).
 
 Konrad Zimmermann: Achrane. In: Rainer Vollkommer (Herausgeber): Künstlerlexikon der Antike. Über 3800 Künstler aus drei Jahrtausenden. Nikol, Hamburg 2007, ISBN 978-3-937872-53-7, S. 3.

Etruskischer Töpfer
Geboren im 1. Jahrtausend v. Chr.
Gestorben im 1. Jahrtausend v. Chr.
Mann